Резенде (порт. Resende) — топоним и фамилия.

Топоним 
 Резенде (Паредеш-де-Кора) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Резенде (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.

Персоналии 
 Резенде, Бруно (род. 1986) — бразильский волейболист.
 Резенде, Гарсия де (1470—1536) — португальский поэт и историк, составитель антологии «Всеобщий песенник» (1516).
 Резенде, Нуну (род. 1973) — португальский певец.
 Резенде Шавьер, Даниэл (род. 1982) — бразильский стрелок из лука.

См. также 
 Резенди (порт. Resende) — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Визеу.